Кычкин, Николай: